Les Pictes : peuple originaire du Nord et de l'Est de l'Écosse avant son unification.
 Le picte : langue autrefois parlée par le peuple des Pictes.
 Le picte : unité de monnaie de l'Ancien Régime en France.
 Astérix chez les Pictes : bande dessinée,  de la série Astérix.

Voir aussi 
 PICT est un format de fichier graphique créé par Apple.
 The Pictish Trail